Эдвард Генри Хайнеманн (;  — ) — американский , работавший в фирме «Дуглас Эйркрафт». Был главным конструктором ряда боевых и экспериментальных самолётов. В 1981 году его имя внесено в Зал авиационной славы.

Эд Хайнеманн родился в  (штат Мичиган). Детство провёл в Калифорнии. Окончил Высшую школу прикладных искусств в Лос-Анджелесе. В 1926 году начал работать в «Дуглас Эйркрафт». Во второй половине 1930-х Хайнеманн стал главным инженером отделения «Дуглас» в Эль-Сегундо. Под его руководством были созданы более 20 самолётов, в том числе:

 SBD «Донтлесс» — основной пикирующий бомбардировщик ВМС США во время Второй мировой войны.
 A-26 «Инвэйдер» — средний бомбардировщик.
 A-1 «Скайрейдер» — поршневой штурмовик. Несмотря на свою архаичность, использовался ВВС США до самого конца Вьетнамской войны.
 D-558-1 «Скайстрик» — экспериментальный самолёт. Установил мировой рекорд скорости.
 D-558-2 «Скайрокет» — первый самолёт, вдвое превысивший скорость звука.
 F3D «Скайнайт» — ночной перехватчик.
 F4D «Скайрэй» — истребитель. Первый сверхзвуковой самолёт ВМС США.
 F5D «Скайлансер» — истребитель, не производившийся серийно.
 A-3 «Скайуорриор» — палубный бомбардировщик.
 A-4 «Скайхок» — штурмовик. Эксплуатировался ВМС США в течение почти полувека. Среди пилотов имел прозвище «хот-род Хайнеманна».

В 1958 году Хайнеманн стал вице-президентом отделения «Дуглас», занимавшегося созданием боевых самолётов. В начале 1960-х годов он перешёл в корпорацию «Дженерал Дайнемикс». Ушёл в отставку в 1973 году.

Награды:
 Премия Коллье (1953)
 Медаль Гуггенхейма (1978)
 Национальная научная медаль (1983)

Имя Хайнеманна внесено в Зал авиационной славы (1981).

Примечания

Ссылки 
 Edward Henry Heinemann (Skyhawk Association)
 Edward Heinemann (Зал авиационной славы)

Награждённые Национальной медалью науки США
Персоналии:General Dynamics
Персоналии:McDonnell Douglas
Награждённые медалью Дэниела Гуггенхайма